Live at Donington est le nom donné à plusieurs enregistrements de concerts ayant eu lieu au Donington Park à l'occasion du festival des Monsters of Rock :
 Live at Donington, concert vidéo d'AC/DC, filmé le , paru en 1992 ; 
 Live at Donington, album live d'Iron Maiden, enregistré le , paru en 1993.

Voir aussi